Чхве Гю Ха, также Цой Кю Ха (, 16 июля 1919 — 22 октября 2006) — бывший Президент Республики Корея, занимавший эту должность в период с декабря 1979 по август 1980.

Биография 
Родился в городе Вонджу, провинция Канвондо.

Испытал большое влияние японской культуры по воспоминаниям премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю:
Премьер-министр Южной Кореи Цой Кю Ха (Choi Kyu Hah) был способным человеком, получившим японское образование. Его жена также получила хорошее образование в Японии и не уступала ему в развитии интеллекта. Она и её муж до сих пор читали японские романы и газеты. Представители корейской, как и тайваньской интеллигенции, до такой же степени находились под влиянием японцев, как я — под влиянием англичан.

Был министром иностранных дел страны в период с 1967 по 1971 и премьер-министром с 1975 по 1979 годы.

После убийства Пак Чон Хи в 1979 году, Чхве, премьер-министр страны в то время, стал исполняющим обязанности президента и пообещал народу принять новую конституцию и провести демократические выборы. В декабре того же года был безальтернативно избран президентом страны по схеме, предусмотренной Конституцией Юсин — коллегией выборщиков из 2560 человек.

Но уже через несколько дней после президентских выборов, 12 декабря 1979 года генерал-майор Чон Ду Хван организовал военный путч против правительства Чхве Гю Ха. Чон и его соратники быстро поменяли верхушку военного командования страны и к началу 1980 года взяли контроль над правительством.

В апреле 1980 года под давлением Чон Ду Хвана и других политиков Чхве Гю Ха назначил Чон Ду Хвана главой Национального агентства разведки, дав ему огромную власть. В мае Чон Ду Хван ввёл военное положение и стал де-факто главой страны. К тому времени в стране начались студенческие волнения, апофеозом которых стало восстание в Кванджу, жестоко подавленное силами Чон Ду Хвана.

Вскоре после этого Чон Ду Хван официально сменил Чхве Гю Ха на должности президента страны. Чхве после отставки не стал продолжать политическую деятельность.

Награды и звания 
В 1979 году награждён Большом Орденом «Мугунхва», в 1980 году награждён Орденом «За заслуги в создании государства» Кореи.

Примечания

Ссылки 
 Страница Чхве Гю Ха на официальном сайте Президента Республики Корея
 Новость о смерти от Reuters

Министры иностранных дел Республики Корея
Премьер-министры Республики Корея
Президенты Республики Корея
Исполняющие обязанности президента Республики Корея